Стрейер, Джанет
 Стрейер, Джозеф
 Стрейер, Сара Баркер — Марджери Уилсон